Název Mlynica má více významů:

obec
 Mlynica (okres Poprad) – obec na Slovensku v okrese Poprad

vodní tok
 Mlynica (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Poprad
 Mlynica (přítok Vernárskeho potoka) – levostranný přítok Vernárskeho potoka na Slovensku v okrese Poprad